Shot steht für:

 Kurzer, ein alkoholhaltiges Getränk
 Einstellung (Film)
 einen Ausdruck aus dem Curling, siehe Curling#Sonstige Begriffe, Bezeichnungen, Besonderheiten

SHOT steht als Abkürzung für:
 Society for the History of Technology

Abkürzung